Compter ist der Familienname von:
 Cornelis Compter (1894–1945), niederländischer Gewichtheber 
 Gustav Compter (1831–1922), deutscher Pädagoge und Geologe
 Wilhelm Compter (1890–1966), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker